Kharga Oasis kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Al Wāḩāt al Khārijah, oas, Al-Wadi al-Jadid, 
 Markaz al Wāḩāt al Khārijah, region, Al-Wadi al-Jadid, 
 Al Khārijah, guvernementshuvudort, Al-Wadi al-Jadid, 

Robotskapade Egyptenförgreningar